

Сара — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Сара — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область

Сара — муніципалітет, регіон Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду

 Сара — жіноче ім'я
 Сара — дружина Авраама, мати Ісаака
 533 Сара (533 Sara) — астероїд головного поясу

Див. також 
 Сарра